Monte Cafe ist die Bezeichnung der geographischen Objekte:
 Monte Sagues (Monte Café), Berg im Argentinischen Antarktisterritorium
 Monte Cafe, Ort im Inselstaat São Tomé und Príncipe